Antelope Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Antelope Mesa (Greenlee County, Arizona)
 Antelope Mesa (Navajo County, Arizona)
 Antelope Mesa (Colorado)
 Antelope Mesa (New Mexico)
 Antelope Mesa (Texas)